Sól peut désigner :

Mythologie
 Sól, personnification du Soleil dans la mythologie nordique ;

Toponymie
en Pologne :
 Sól, village de la voïvodie de Lublin
 Sól, village de la voïvodie de Mazovie
 Sól, village de la voïvodie de Silésie